Allsvenskan 1991 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1991.
Damallsvenskan 1991.
Allsvenskan i ishockey 1991.
Hallsvenskan 1991.